Жилник (/) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Жилник, Желимир (род. 1942)  — югославский, сербский кинорежиссёр, один из представителей художественного направления, известного как Югославская чёрная волна.
 Жилник, Милица (1912-1942) — югославская партизанка, участница Народно-освободительной войны Югославии.
 Жилник, Слободан (1919-1944) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, один из инициаторов антифашистского движения в Словении и Сербии.